Мо́ва — 1. Здатність людини говорити, розмовляти, висловлювати свої думки.

 2. Мова — сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об'єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок. // Різновид цього комбінування у процесі вираження думок, якому властиві ті або інші характерні ознаки.

 Аморфні (ізолюючі) мови — мови, що не мають форм словозміни.
 Державна мова — офіційно визнана і прийнята для спілкування у державних установах та армії, у спілкуванні між юридичними особами.
 Іноземні мови — мови, якими спілкуються в іноземних країнах, за кордоном.
 Материнська мова (материнка) — мова, якою спілкуються переважно з батьками, в окремій сім'ї.
 Мертва мова — мова, яка історично зникла із вжитку в регіонах, де нею користувалися (латина, давньогрецька, давньоруська та інші).
 Національна мова — це мова окремої нації, якою говорить переважна більшість народу якоїсь окремої країни. До неї належать: літературна мова, різні територіальні діалекти, а також професійні діалекти.
 Природна мова
 Частина мови — граматична категорія слів, об'єднаних спільністю значення, форм і синтаксичної ролі.
 3. Мовлення, властиве кому небудь; манера говорити.
 Езопівська мова — замаскований спосіб вираження думок з недомовками й натяками. (Від імені давньогрецького байкаря Езопа).
 4. Те, що говорять, чиї небудь слова, вислови. // Розмова, бесіда. // Звуки розмови. Вести мову. Знаходити спільну мову.
 5. Публічний виступ на яку небудь тему; промова.
 6. Те, що виражає собою яку небудь думку, що може бути засобом спілкування.
 7. У системах обробки інформації — природна або штучна знакова система для передачі інформації.
 Алгоритмічна мова — штучна мова, призначена для написання алгоритмів.
 Командна мова — набір процедурних операндів із встановленим синтаксисом, що використовуються для вказівки на функції, які повинні бути виконані операційною системою.
 Машинна мова — мова програмування, призначена для подання програм у формі, що дозволяє виконувати їх безпосередньо технічними засобами обробки даних.
 Штучна мова — мова, правила якої точно встановлені до її використання.

 Мова Василь Семенович — український письменник, поет, драматург

Див. також 
 Інформаційна мова
 Інформаційно-логічна мова
 Інформаційно-пошукова мова
 Логіко-математична мова
 Мова програмування
 Формальна мова
 Автоматна мова
 Безконтекстна мова
 Категоріальна мова
 Мова породжувана граматиками залежностей

Джерела

Посилання 
 PROмова — бібліотека мовознавчої літератури

Мовознавство